L'agglomération berlinoise regroupe la ville et le Land de Berlin ainsi que cinquante communes environnantes du land de Brandebourg. Elle compte  habitants sur une superficie de 3 743,31 km, soit une densité de 1194 hab/km en date du .

Depuis la mise en place du Landesentwicklungsplans 2007 (plan de développement du territoire) le  et du Landesentwicklungsplans Berlin-Brandenburg (LEP B-BB) le , le nom officiel de l'agglomération berlinoise est Stadt-Umland-Zusammenhang Berlin-Potsdam .

Il ne faut pas confondre l'agglomération berlinoise et la région métropolitaine de Berlin-Brandebourg qui comprend la totalité des Länder de Berlin et de Brandebourg.

Évolution démographique 
Comme dans le reste de l'Allemagne, le recensement de 2011 a revu à la baisse les précédentes estimations de population.

Communes 

Démographie par commune.

Notes et références 

Géographie de Berlin
Géographie du Brandebourg
Administration de Berlin